(203) Помпея () — довольно крупный астероид главного пояса. Он был обнаружен 25 сентября 1879 года германо-американским астрономом К. Г. Ф. Петерсом в обсерватории Клинтона, США и назван в честь древнеримского города Помпеи, уничтоженного 24 августа 79 года в результате извержения вулкана Везувий.

Видимый спектр астероида имеет ярко выраженный красный цвет, который более характерен для объектов пояса Койпера, а не для астероидов главного пояса. Эта особенность спектра объясняется внешним толиновым слоем на его поверхности и тем, что он мог образоваться во внешней части Солнечной системы за пределами пояса астероидов.

См. также 
 269 Юстиция — меньший астероид со схожими свойствами поверхности;
 Список астероидов (201—300)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Minor Planet Discovery Circumstances 
 Asteroid Lightcurve Parameters 
 
 

Астероиды диаметром от 100 до 200 км